

Стояново — село, Кирджалійська область, община Ардино
 Стояново — село, Монтанська область, община Виршець

Стояново — присілок, Чорноголовський міський округ, Московська область

Див. також 
 Стоянове